Op de US Open 2013 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 28 augustus tot en met 6 september 2013.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Anna-Lena Grönefeld en Alexander Peya, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Van de titelhouders Jekaterina Makarova en Bruno Soares was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Soares speelde samen met Anabel Medina Garrigues – dit team was als vijfde geplaatst en bereikte de halve finale, waarin zij werden verslagen door het ongeplaatste koppel Abigail Spears en Santiago González.

Spears en González – die eerder in het toernooi ook al het derde en het achtste reekshoofd bedwongen – bereikten dusdoende de finale, waarin zij het op hun beurt moesten afleggen tegen het als zevende geplaatste duo Andrea Hlaváčková / Maks Mirni. Na een eerste set die Hlaváčková en Mirni pas in de tiebreak naar zich toe konden trekken (7–65), hadden zij in de tweede set aan 6–3 voldoende om de titel te veroveren.

Het was Hlaváčková's eerste zege in het gemengd dubbelspel. Mirni had al vier eerdere titels met andere partners.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2013